Состав сборных на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря. Минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратаря.

Расширенный состав из 27 игроков был объявлен 11 мая 2021. 18 мая был объявлен окончательный состав.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 8 мая.

Расширенный состав из 26 игроков был объявлен 3 мая 2021. 10 мая состав составлял 28 игроков. 15 мая был объявлен окончательный состав.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 7 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 15 мая.

Состав сборной из 28 игроков на Чемпионат мира 2021 был объявлен 9 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 14 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 15 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 14 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 15 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 15 мая.

Состав из 26 игроков на Чемпионат мира 2021 был объявлен 13 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 15 мая.

Состав из 29 игроков на Чемпионат мира 2021 был объявлен 7 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 16 мая.

Состав на Чемпионат мира 2021 был объявлен 16 мая.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Составы и статистика сборных на championat.com

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2021